Osoby o tym nazwisku:
 Agata Bogacka – polska malarka
 Joanna Bogacka – polska aktorka
 Sylwia Bogacka – polska strzelczyni